La Botanera es una marca de salsa picante preparada a base de mezcla de chiles naturales,condimentos y especias.
Es elaborada  por la compañía regiomontana "Mega Alimentos". Se distribuye a nivel nacional en los diferentes canales: mayoreo, retail, food service. También es exportada a  Estados Unidos. Además, se ha convertido en un clásico de las familias mexicanas y es ideal para botanas: papitas, chicharrones, palomitas y también para otro tipo de alimentos: pizza, caldos, elotes, frutas entre otros. Cuenta con diversas presentaciones y variedades de sabor:  Clásica, Muy Picante, Con  Limón, Casera Verde, Reducida en sodio entre otros.

Historia 
La salsa La Botanera fue lanzada en 1989 en su presentación Botanera Clásica para en 2003 traspasar fronteras hacia Estados Unidos. En 2005, Mega Alimentos introduce al mercado mexicano la Salsa La Botanera Muy Picante, casi seguida por la ácida Salsa La Botanera con Limón en 2006; en 2017 lanza La Botanera Wings y posteriormente tomando un giro más casero se introduce en 2018 La Botanera Salsa Verde.En 2019 lanza La Botanera Reducida en Sodio, siendo la única marca de salsas picantes con esta versión. 
La Botanera es la mera mera salsa picante favorita de chicos y grandes. Es la típica que ves con el señor del carrito que vende botanas y frutas.

Usos 
Los productos se utilizan como acompañantes de botanas como palomitas, papas fritas, cacahuates o chicharrones, así como alimentos como pizza, caldos, elotes, quesadillas, carnes, mariscos,  entre otros.

Nivel de picor 
La Salsa La Botanera Clásica tiene un nivel de picor de medio, al igual que su variante que incluye limón. La Botanera Muy picante tiene un picor medio - alto y es ideal para los paladares que les gusta enchilarse. La Botanera Casera Salsa Verde, es picor medio.

Otros productos de La Botanera 

Adicional a las diferentes salsa, la marca se ha extendido a otras categorías de productos con Mayonesa La Botanera, Chilito y Pulpitas La Botanera. 

Conoce toda la línea de productos en www.megaalimentos.com y www.labotanera.com

Referencias

Enlaces externos
 Sitio oficial
 Cronología e historia
 Mega Alimentos, empresa fabricante 

botanera
botanera
botanera
Marcas mexicanas
Marcas favoritas
Botanas